Akvakalda ima više značenja:
 Akvakalda (Mesina)
 Akvakalda (Ređo di Kalabrija)
 Akvakalda (Savona)